Vickers steht für:

 Vickers, britischer Rüstungskonzern

Vickers ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Gomersal Vickers (1810–1837), britischer Zeichner und Maler
 Bernard Vickers († 2014), britischer Herausgeber
 Brian Vickers (* 1983), US-amerikanischer Rennfahrer
 Cameron Carter-Vickers (* 1997), englisch-US-amerikanischer Fußballspieler
 Cameron Vickers (* 1988), US-amerikanischer Fußballspieler
 Catherine Vickers (* 1952), kanadische Pianistin und emeritierte Hochschulprofessorin
 Charles Geoffrey Vickers (1894–1982), britischer Rechtsanwalt und Systemwissenschaftler
 Charlie Vickers (* 1992), australischer Schauspieler
 Diana Vickers (* 1991), britische Popsängerin und Schauspielerin
 Douglas Vickers (1861–1937), britischer Industrieller und Politiker
 Edward Vickers (1804–1897), britischer Unternehmer
 F. B. Vickers (1903–1985), australischer Schriftsteller
 George Vickers (1801–1879), US-amerikanischer Politiker (Maryland)
 Harry Vickers (1898–1977), US-amerikanischer Ingenieur und Industrieller
 Hugo Vickers (* 1951), englischer Schriftsteller und Rundfunksprecher
 Janeene Vickers (* 1986), US-amerikanische Leichtathletin
 Jill Vickers (* 1942), kanadische Politikwissenschaftlerin
 Joan Vickers, Baroness Vickers (1907–1994), britische Politikerin
 John Vickers (* 1958), britischer Ökonom
 Jon Vickers (1926–2015), kanadischer Sänger (Tenor)
 Kipp Vickers (* 1969), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Lawrence Vickers (* 1983), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Lee Vickers (* 1981), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Martha Vickers (1925–1971), US-amerikanische Schauspielerin

 Mike Vickers (* 1940), britischer Musiker und Komponist
 Miranda Vickers (* 1959), britische Historikerin
 Patricia Vickers-Rich (* 1944), australische Paläontologin
 Roy Vickers (William Edward Vickers; 1889–1965), britischer Schriftsteller
 Roy Henry Vickers (* 1946), kanadischer Künstler
 Salley Vickers (* 1948), britische Schriftstellerin
 Sara Vickers, englische Schauspielerin
 Stan Vickers (1932–2013), britischer Geher
 Stanley Vickers (Politiker) (1837–1872), britischer Politiker
 
 Yvette Vickers (1928–2010?), US-amerikanische Schauspielerin und Jazzmusikerin

Siehe auch:
 Vickers-Maschinengewehr, britisches Maschinengewehr
 Vickers-Nunatak, Nunatak in der Ross Dependency, Antarktika
 Vickers MBT, britischer Kampfpanzer
 Vickers, Bristow & Company, britischer Hersteller von Automobilen
 Vickers Auto Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Maßeinheit für Werkstoffhärte HV
 Vicker
 Wickers